Het ATP-toernooi van Stockholm 2014 (met de officiële naam If Stockholm Open 2014) werd van 13 tot en met 19 oktober 2013 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Grigor Dimitrov met 5-7, 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Eric Butorac en Raven Klaasen. Zij versloegen in de finale Treat Huey en Jack Sock met 6-4 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm